Le terme Maclure peut désigner:

Patronymes 

 Samuel Maclure (1860-1929), architecte canadien.
 William Maclure (1763-1840), géologue et pédagogue américain.

Toponymes

Rivière Maclure, un affluent de la rivière des Escoumins, coulant sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans le Lac-au-Brochet, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
 Lac Maclure, plan d'eau de tête de la rivière Maclure, un affluent de la rivière des Escoumins, dans Lac-au-Brochet, MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.
 Petit lac Maclure, plan d'eau connexe au lac Maclure, à la tête de la rivière Maclure, dans Lac-au-Brochet, MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.

Glacier Maclure, glacier de Californie, aux États-Unis.
 Lac Maclure, lac de Californie, aux États-Unis.
 Mont Maclure, sommet de Californie, aux États-Unis.

Botanique 
 Le maclure épineux, ou Maclura pomifera.